Coen Dillen – calciatore olandese
 Karel Dillen – politico belga
 Koenraad Dillen – politico belga
 Marijke Dillen – politica e avvocato belga

Pagine correlate
Van Dillen